Kostelem svatého Petra a Pavla v Albrechticích může být myšlen:
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice nad Vltavou) – románský kostel v okrese Písek
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Českého Těšína) – dřevěný kostel v okrese Karviná
 Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Sušice) – románsko-gotický kostel v okrese Klatovy

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení